Le Republičke lige 1984-1985 (Leghe repubblicane 1984-1985) furono la 39ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1985-1986.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Miloš Breznikar (Rudar Trbovlje) con 27 reti.
.

Croazia

Ovest

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Nord

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Est

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Sud

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986 dopo gli spareggi.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Spareggi
Le vincitrici dei gironi Ovest e Sud e le prime due classificate dei gironi Nord ed Est si sfidarono per un posto in Druga Liga 1985-1986 (Doigravanje za prvaka Hrvatske, play-off per il titolo di campione croato). A prevalere fu lo .

Semifinali

Finale
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.06.1985|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.06.1985

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Serbia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Per la stagione successiva il campionato è stato aumentato a 18 squadre.
.

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
La partita Čelik−Rudar non è stata disputata.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1984-1985
Druga Liga 1984-1985
Kup Maršala Tita 1984-1985

Collegamenti esterni 
  Stagione 1984-1985 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1984-85 su sportsport.ba
  Stagione 1984-1985 su rsssf.com
  Hrvatska republička liga 1945-91 su sportnet.rtl.hr

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava